Een verkeersweg:
Route 3 (Estland)
Route impériale 3
 (doorverwijspagina's)

Een fietsroute:
Landelijke fietsroute 3